Sparbach heißen folgende Orte:

 Sparbach (Gemeinde Hinterbrühl), eine Katastralgemeinde  in Niederösterreich
 Sparbach (Gemeinde Vitis), eine Katastralgemeinde in Niederösterreich

Sparbach heißt ein Naturpark in der Gemeinde Hinterbrühl:

 der Naturpark Sparbach in Niederösterreich